Josef Jílek může být:

 Josef Jílek (duchovní) (1908–1945) – český kněz v Kunžaku, odbojář, oběť 2. světové války
 Josef Jílek (fotbalista) – československý fotbalista
 Josef Jílek (herec) – český herec a tanečník
 Josef Jílek (letec) – český pilot Royal Air Force